Cinco clases de submarino se conoce como la clase S:
 La clase S de tres barcos construidos por Scotts de Greenock en 1914-1915 y se transfiere a la italiana Marina Regia en 1915.
 La clase S de la Marina Regia italiana se componía de tres barcos construidos por Laurenti-Fiat entre los años 1914 y 1919. .
 La clase S de la Marina de los Estados Unidos: 48 barcos construidos entre 1918 y 1920.
 La clase S de la Royal Navy británica: 63 barcos construidos en los años 1930 y 1940.
 La clase S de la Marina Soviética de la Segunda Guerra Mundial: 52 barcos construidos.

it:Classe S#Classi di sommergibili